Underworld a plusieurs significations en anglais : littéralement, cela signifie « le monde souterrain » ou encore « Inframonde », parfois interprété comme l'Enfer, ou encore la pègre. C'est aussi le titre de plusieurs œuvres.

Littérature 

 , titre original dOutremonde, roman de Don DeLillo (1997).

 Série télévisée 

 ,  de la  de Doctor Who.

 Cinéma 

 , titre original des Nuits de Chicago, film muet de Josef von Sternberg 1927) ;
 , film d'Oscar Micheaux (1937) ;
 , titre original des Transmutations, film d'horreur de George Pavlou (1985) ;
 , film de Roger Christian (1996) ;
  est également une série de films comprenant : 
 , film de Len Wiseman (2003) ;
  2 : Évolution, film de Len Wiseman (2006) ;
  3 : Le Soulèvement des Lycans (), film de Patrick Tatopoulos (2009) ;
  : Nouvelle Ère (), film de Måns Mårlind et  (2012).
 Underworld: Blood Wars, film d'Anna Foerster (2017)

 Musique 

 Groupe 

 , groupe de musique électronique.

 Album 

 , album du groupe Adagio (2003) ;
 , album des Divinyls (1996) ;
 , album du groupe Symphony X (2015).

 Service secret 
Opération, secrètement menée par les USA pendant la 2ème guerre mondiale, avec la complicité des mafias new-yorkaises.

 Jeux vidéo 

 , jeu vidéo d'action-aventure (2008) ;
 ''''', jeu vidéo de rôle en vue subjective (1992).

Voir aussi